Canberra è la capitale dell'Australia ma il termine può essere riferito anche a:

Aeronautica 
English Electric Canberra, poi BAC Canberra, un bombardiere a getto di prima generazione di costruzione britannica.
Martin B-57 Canberra, variante statunitense del Canberra britannico.

Astronomia 
Canberra, cratere marziano.

Aziende 
Canberra Industries, azienda produttrice di strumenti per la rilevazione di radiazioni.

Geografia 
North Canberra, distretto di Canberra.
South Canberra, distretto di Canberra.
Arcidiocesi di Canberra e Goulburn, arcidiocesi cattolica.

Letteratura

Fantascienza 
Canberra, un pianeta immaginario citato in alcuni romanzi scritti da Vernor Vinge.

Storico 
English Electric Canberra, libro di storia militare scritto da Bruce Barrymore Halpenny (2005).

Marina 
SS Canberra, nave passeggeri.
USS Canberra (CA-70), nave da guerra statunitense.
HMAS Canberra (D33) un'unità navale australiana (1927-1942) affondata nella battaglia dell'isola di Savo
HMAS Canberra (FFG 02) un'unità navale australiana (1978-2005)

Sport 
Canberra Cosmos, ex squadra di calcio che militò nell'NSL.
Canberra Stadium, stadio di rugby di Canberra.

Trasporti 
Canberra MRT Station, stazione ferroviaria di Singapore.

Radioastronomia 
Il Canberra Deep Space Communication Complex (CDSCC), una stazione radioastronomica situata a Tidbinbilla, ACT, vicino a Canberra, Australia.

Altro 
Canberra Day, festività.